Moitié, moitié est la chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1987. Elle est interprétée par Carol Rich.

La chanson est la dernière de la soirée, elle suit Ja sam za ples interprétée par Novi fosili pour la Yougoslavie.

À la fin des votes, la chanson obtient 27 points et finit  place sur 22 participants.

Notes et références

Articles connexes 
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson 1987
 Suisse au Concours Eurovision de la chanson
 Concours Eurovision de la chanson 1987

Chanson représentant la Suisse au Concours Eurovision de la chanson
Chanson de l'Eurovision de 1987
Chanson en français